Такмичење у скоку мотком за жене на Олимпијским играма у Атини 2004. одржало се на Олимпијском стадиону. За такмичење се пријавило 35 такмичарки из 22 земље. Такмичарке су биле подељене у две квалификационе групе (18+17) са квалификационом нормом од 4,45 -{m}-. Квалификације су одржане 21. августа у 19,00. Квалификациону норму су испуниле само 3 такмичарке, док је 12 такмичарки скочило 4,40, па се њих 15 у финалу 24. августа у 20,55 такмичило за медаље.

У финалу је постављен нови светски рекорд 4,91 m. Поставила га је Јелена Исинбајева.

Рекорди пре почетка такмичења 
(21. августа 2004)

Победнице

Рекорди после завршетка такмичења 
(21. августа 2004)

Резултати

Квалификације 
21. август, 19,00
 Q = директан пласман
 q = пласман по резултату

Одустала
 Афродити Скафида,

Финале 
24. август 20,55

 Одустала
Дана Сервантес,

Види још 
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици, жене, скок мотком

Спољашње везе 
 Open Directory Project - 2004 Athens Olympics directory category

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2004.
Скок мотком на Летњим олимпијским играма